Мото Гран-при Испании  было 2-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года. Эта гонка прошла с 13 по 25 марта 2007 года на гоночной трассе автодрома Херес.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc

И